Tite (treinador de futebol) (1961) - treinador e ex-futebolista brasileiro.
 Tite (futebolista) (1930–2004) - futebolista brasileiro que se destacou no Santos e no Benfica.
 Tite (sector) - sector da região administrativa de Quinara, na Guiné-Bissau.

Desambiguações de sobrenomes